Андре́й Никола́евич Степа́нов (; 16 марта 1979, Таллин) — эстонский футболист, защитник.

Карьера 
Является воспитанником таллинской футбольной школы. В 1994 году стал дебютировал на профессиональном уровне в клубе «Таллинна Ялгпалликоол». В следующем году присоединился к команде ТФМК. В течение трёх лет в команде провёл лишь 16 игр, а затем перешёл в «Лелле». Играя за данную команду, привлёк внимание одного из сильнейших клубов Эстонии — «Флора».

Достижения 
Командные
 Чемпион Эстонии (3): 2001, 2002, 2003
 Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2002, 2003

Личные
 Лучший футболист Эстонии: 2004
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (1): № 2 (2004)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Химки»
 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Арис» Лимасол
Игроки ФК «ФКИ Таллинн U21»
Игроки ФК «Ретро»
Футбольные тренеры Эстонии